Грималь () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Грималь, Клеманс (род. 1994) — французская сноубордистка.
 Грималь, Пьер (1912—1996) — французский историк, специалист по истории Древнего Рима.